Нитраты:
 Нитраты — неорганические соли азотной кислоты
 Нитраты (минералы) — класс минералов
 Органические нитраты — органические эфиры азотной кислоты
 Ортонитраты — соли ортоазотной кислоты